«Винер» — название хоккейных клубов:
 «Винер» — австрийский хоккейный клуб из города Вена. Основан в 1914 году.
 «Винер» — австрийский хоккейный клуб из города Вена. Основан в 2000 году.